Павел Анатольевич Локшин (род. 21 марта 1976 года, Москва) — российский топ-менеджер. С 2021 года — директор по маркетингу и член правления сети «Магнит». В прошлом — региональный руководитель нескольких подразделений Metro Cash&Carry (2001—2013), генеральный директор российского подразделения «К-Раута» (2013—2016), генеральный директор «Перекрёсток Экспресс» (2016—2018), операционный директор «О’кей» (2019—2021).

Биография 
Родился 21 марта 1976 года в Москве. В 1999 году окончил экономический факультет Московского государственного авиационно-технологического университета им. К. Э. Циолковского по специальности «Менеджмент».

В 2015 году окончил Лондонскую школу бизнеса по программе подготовки топ-менеджеров.

Карьера 
С 1997 по 2001 год работал в российском подразделении компании Nestlé.

В марте 2001 года начал работу в российском подразделении сети Metro Cash&Carry. Под его руководством были открыты первые семь торговых центров «Metro» на территории России. Затем возглавлял торговые центры в Москве и Самаре. В 2007 году возглавил новое подразделение компании «Metro» в Сибири, где за 4 года было создано более 3500 новых рабочих мест. С 2011 по 2013 год руководил подразделениями сети «Metro» в южном Китае с центральным офисом в Гуанчжоу.

С 2013 по 2016 год был генеральным директором российского подразделения финской сети строительных гипермаркетов «К-Раута», входящей в крупнейший финский торговый концерн Kesko.

С 2016 по 2018 год был генеральным директором торговой сети «Перекрёсток Экспресс» в составе Х5 Retail Group.

С 2019 по 2021 год занимал должность операционного директора компании «О’кей».

В июне 2021 года был назначен на должность директора по маркетингу торговой сети «Магнит», а в июле того же года также стал членом правления компании. Под его руководством компания стала активно осваивать рынок рекламы, предоставляя свои медийные возможности для всех рекламодателей. Проведённые департаментом рекламные акции были удостоены нескольких наград Tagline Awards и Loyalty Awards.

В 2022 году вошёл в топ-100 директоров по маркетингу по всем отраслям и топ-10 в сфере торговли по версии издания «Коммерсантъ».

Награды 
 Медаль «За бизнес во имя созидания» от губернатора Кемеровской области (2011)
 Почётная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2021)
 Почётное звание «Почётный работник торговли и сферы услуг города Москвы» (2021)

Примечания 

Выпускники МАТИ
Менеджеры России
Сотрудники X5 Retail Group